George Thomas (huurling) (±1756 - 1802), Iers huurling en avonturier in India;
George Henry Thomas (1816 - 1870), militair voor de noordelijken in de Amerikaanse Burgeroorlog;
George Housman Thomas (1824 - 1868), Engels illustrator en schilder;
George Holt Thomas (1869 - 1929), Engels mediamagnaat en vliegtuigpionier;
George Thomas (rugbyspeler) (1881 - 1916), Brits rugbyspeler;
Sir George Thomas (schaker), 3rd Baronet (1881 - 1972), Brits schaker en badmintonspeler;
George Thomas (burggraaf), 1st Viscount Tonypandy (1909 - 1997), Brits politicus voor de Labour Party, speaker in het Britse lagerhuis;
George B. Thomas (1914 - 2006), Amerikaans wiskundige;
George M. Thomas (1955), marxistisch politicus in de Indiase deelstaat Kerala;
 George Thomas (voetballer 1997), Welsh voetballer